Соба́чья — название рек в России:
 Собачья (приток Большой) — в Томской области.
 Собачья (приток Катуни) — в Республике Алтай и Алтайском крае.
 Собачья река — название реки Индигирки в XVII веке.